Johan Norberg ist der Name folgender Personen:

* Johan Norberg (Musiker) (* 1959), schwedischer Musiker und Komponist, siehe Jonas Knutsson
 Johan Norberg (Autor) (* 1973), schwedischer Autor
 Johan Erik Norberg (1747–1818), schwedischer Ingenieur